Monterubbianesi – cognome italiano
 Monterubbianesi – abitanti di Monterubbiano